Sezon 1891/1892 był 21. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych w Anglii

Rozgrywki ligowe

The Football League

The Football Alliance

Przypisy 

1891 w piłce nożnej
1891 w Wielkiej Brytanii
1892 w piłce nożnej
1892 w Wielkiej Brytanii
Sezony piłki nożnej w Anglii